Суховільська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Хорошівський район
 Суховільська сільська рада — Житомирська область, Новоград-Волинський район
 Суховільська сільська рада — Львівська область, Бродівський район
 Суховільська сільська рада — Львівська область, Городоцький район